

Успенське — село, Шетський район, Карагандинська область

Успенське — село, Одинцовський район, Московська область
 Успенське — село, Свічинський район, Кіровська область

Успенське — село, Балаклійський район, Харківська область